L'expression Joyeuse Entrée peut faire référence à :

 Joyeuse Entrée, une cérémonie solennelle tenue, au Moyen Âge et pendant l'Ancien Régime, lors de la première visite d'un monarque régnant, prince, duc ou gouverneur dans une ville ;
 Joyeuse Entrée (1356), une charte du  édictée par le duc Jean III de Brabant ;
 Joyeuse Entrée (1780), une charte des privilèges accordés aux provinces de Brabant et de Limbourg par Joseph II.